Вена 1922 — крупный шахматный турнир, проходивший в столице Австрии с 13 ноября по 2 декабря 1922 г.

Одного из крупнейших успехов в своей карьере добился А. К. Рубинштейн, прошедший турнир без поражений и заметно опередивший ближайшего преследователя С. Г. Тартаковера. Из других итогов турнира следует отметить 3-е место австрийского мастера Г. Вольфа. Также нужно упомянуть о неудачном выступлении Е. Д. Боголюбова и Р. Шпильмана, которые в тот момент безусловно входили в мировую элиту. Шпильман не смог завершить турнир из-за болезни. В двух последних партиях ему были засчитаны поражения.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1922 год в шахматах